Ein Sommer auf dem Lande bezeichnet:

 Ein Sommer auf dem Lande (1980), Pornofilm von Bob Ghisais
 Ein Sommer auf dem Lande (1999), Spielfilm von Jean Becker
Siehe auch: Sommer auf dem Land, Spielfilm von Radek Wegrzyn